Маргарита Левин — художница, преподаватель живописи.

Биография 
Маргарита Левин родилась в России в 1945 году, жила в Москве,

Закончила художественно-графический факультет Московского Полиграфического института.

В 1964—1967 училась живописи в студии художника Владимира Вейсберга.

Была членом Московского Союза художников-графиков.

В 1990 году переехала в Израиль. Вступила в Союз художников в Тель-Авиве. Живёт и работает в Иерусалиме.

Выставляется в галереях, и участвует в выставках в Израиле, России, США, Канаде, Швеции, Бельгии, Франции, Англии, Германии.

Выставки 
Некоторые из них:
 1990 «Художники из СССР» , Польша
 1992 Галерея «Розали», Нью-Йорк, США
 1993 «Художники из России в Израиле», Торонто, Монреаль, Канада
 1997 Галерея «Эклектик», Париж, Франция
 1997 Галерее «Вафтерлогатан 44», Стокгольм, Швеция
 2009 Российский культурный центр в Израиле
 2010 «Вильямсбург Арт и исторический центр», Бруклин, Нью-Йорк,США
 2010 Галерея «Карусель Лувра», Париж, Франция
 2010 «Искусство в столице», Гранд Пале, Париж, Франция
 2011 «Пространство художника», Российская академия искусств, Москва
 2011 «Искусство в столице», Международная выставка в Национальный музей Гранд Пале, Париж, Франция
 2012 «Америка», Дом художников на Крымском Мосту, Москва
 2013 «Открытие Тихого океана», Испанский культурный центр, Москва, Россия
 2014 «Диалог с Чёрным квадратом», Культурный центр «Гармония», Иерусалим, Израиль
 2014 «Art&About. Выставки израильского искусства в мире», Мюнхен, Германия.''

В 2011 году картина «Золотой Иерусалим» заняла 2-е место за живописность на Международном конкурсе во Франции. 

А также персональные выставки в Москве: в Музее Цветаевой, в Доме русского зарубежья, в МЕОЦе и других галереях и культурных центрах Израиля.

Фотографии с выставок

Живопись

Рецензии и отзывы 
Григорий Островский, доктор искусствоведения, профессор

Михаил Викторович Горе́лик, искусствовед

Илья Абель, литератор

Кредо художницы 
«Основное в моей работе явить сокрытое в Творении, проявить Свет в этом мире, дать зрителю ощущение радости от красоты и осознания Мира.
Мы все совершаем здесь и сейчас свою уникальную работу, необходимую для воссоздания единой картины Мира».

Примечания 

Художники Израиля